La raccolta di piante selvatiche a scopo farmaceutico era tradizionalmente lavoro di erboristi, aiutanti erboristi e persone che conoscevano prati e boschi e volevano guadagnarsi un po' di soldi a parte. Gli erbari illustrati e ad esemplari non venivano fatti da ultimo anche a questo scopo.
Raccogliere piante è un mestiere serio, perché richiede anzitutto esatte conoscenze botaniche - morfologiche e di ecosistemi. In più venivano rispettate serie regole (in parte razionali, in altra metarazionali) di raccolta. Ogni rispettabile libro di erboristeria riporta degli esempi in merito:

 tante sono le regole e le tradizioni sul momento "giusto" della raccolta di determinate piante e delle loro parti:
 radici in tardo autunno o prima primavera (depositi pieni)
 cortecce e legni in prima primavera (linfa)
 foglia giovane, aromatica in piena maturazione
 erba e fiori all'inizio della fioritura
 frutta e semenza in prima o piena maturazione
 molti erbari contengono dei Calendari di raccolta.
 molti guardano anche le costellazioni astrali e la luna, diversa per diverse piante e parti di pianti.
 raccolta in giornate soleggiate e un po' ventilate non durante il periodo più caldo (al solito la mattina).
 rispettare l'ecosistema della pianta (animali e altre piante che vivono intorno o in simbiosi).
 nessuna raccolta di singoli esemplari di piante delle zone circostanti; devono procrearsi per diffondersi nel tempo e occorre lasciarne quantità per la raccolta negli anni successivi.
dove è passato chi raccoglie, non si deve notare! Si paga per la raccolta del prossimo anno.
 non sterminare o distruggere una pianta inutilmente, se possibile lasciare una qualche foglia, fiore, ecc.
 trattare la pianta da raccogliere con lo stesso rispetto usato verso un altro essere vivente (molti parlano con la pianta o dicono preghiere) mentre la colgono.
 nessuna raccolta clandestina di piante protette (vanno coltivate se necessario) e fare attenzione alle aree protette e parchi.
 rispettare il territorio e la proprietà altrui (non calpestare prati, invadere sfera privata, ecc.) e se necessario chiedere il permesso al proprietario.
 raccogliere solo pochi tipi diversi di piante in un'unica raccolta e sempre in contenitori separati.
 mai raccogliere insieme piante velenose assieme ad altre che non lo sono soprattutto se raccolte perché piante alimurgiche.
 in caso di incertezza: raccogliere una pianta sola e determinarla esattamente a casa chiedendo ad esperti o consultando un erbario.
 cesti, sacchi di carta o stoffa sono raccoglitori ideali perché permettono traspirazione. La plastica è vietata (può causare formazione di condensa e muffe perché impermeabile).
 elaborare la raccolta immediatamente al rientro e cucinarli o predisporre la conservazione.
 crearsi o munirsi di un erbario con la descrizione e foto delle piante velenose e non per poter fare confronti ogni volta che si raccoglie le erbe.

Bibliografia
 Alessandro Bruni, Marcello Nicoletti, Dizionario ragionato di erboristeria e fitoterapia, Piccin Nuova Libreria 2003
 Da Legnano L.P., Libro completo delle erbe e piante aromatiche, Edizioni Mediterranee 1983

Voci correlate
Erboristeria
fitoalimurgia
Piante aromatiche
Piante medicinali
Piante officinali
Etnobotanica
Alimurgia

Collegamenti esterni
 Fitoalimurgia: 
 

Erboristeria